Mort en fraude le roman de Jean Hougron de 1953
Mort en fraude le film de Marcel Camus de 1957